Het tennistoernooi Australian Open werd in 2001 bij de vrouwen voor de 75e keer gehouden. De als twaalfde geplaatste Amerikaanse Jennifer Capriati won het toernooi voor de eerste keer door in de finale de als eerste geplaatste Zwitserse Martina Hingis met 6-4 en 6-3 te verslaan.

Geplaatste speelsters 
De geplaatste speelsters zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speelster haalde.

  Martina Hingis (finale)
  Lindsay Davenport (halve finale)
  Venus Williams (halve finale)
  Monica Seles (kwartfinale)
  Conchita Martínez (tweede ronde)
  Serena Williams (kwartfinale)
  Mary Pierce (derde ronde)
  Anna Koernikova (kwartfinale)

  Jelena Dementjeva (derde ronde)
  Amanda Coetzer (kwartfinale)
  Chanda Rubin (eerste ronde)
  Jennifer Capriati (winnares)
  Amélie Mauresmo (vierde ronde)
  Sandrine Testud (derde ronde)
  Kim Clijsters (vierde ronde)
  Amy Frazier (tweede ronde)

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Externe link 
 Toernooischema ITF

Australian Open
ITF-toernooi in 2001